Conrad (voornaam), een jongensnaam, afgeleid van de Germaanse naam Konrad, vergelijk Koenraad (naam) en Koen.

Personen

met de achternaam Conrad 
 Leden van de familie Conrad van Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs en spoorwegpioniers
 Frederik Willem Conrad sr. (1769-1808)
 Jan Willem Conrad (1795-1853)
 Jan Frederik Willem Conrad (1825-1902)
 Julius Willem Hendrik Conrad (1827-1888)
 Martinus Hendrik Conrad (1798-1854)
 Frederik Willem Conrad jr. (1800-1870)
 Martinus Johannes Conrad (1773-1810)

 Brian Conrad, Amerikaans wiskundige en getaltheoreticus
 Didier Conrad, Belgisch stripauteur
 Frank Conrad, Amerikaans elektrotechnicus en radio-pionier
 Joseph Conrad, pseudoniem van een Pools-Engelse schrijver
 Michael Conrad, Amerikaanse acteur
 Patrick Conrad, Vlaams dichter en schrijver
 Pete Conrad, Amerikaanse astronaut
 Philippe Conrad, Frans historicus
 Sjoerd Conrad, Nederlands-Surinaams voetballer

met de voornaam Conrad 
 Conrad (Goede tijden, slechte tijden), personage uit de soap Goede tijden, slechte tijden

Vernoemd

Plaatsen
 Conrad (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Conrad (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana

Overig
 Conrad (modelauto), een Duitse fabrikant van onder andere modelauto's
 Conrad Electronic, een Duits elektronicabedrijf
 Conrad (Haarlemse scheepswerf), een voormalige, door Stork overgenomen Haarlemse scheepswerf en bouwer van hijskranen
 Conrad (voormalige Zaandamse scheepswerf), een voormalige scheepswerf aan de Zaan in Zaandam
 Conrad (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2018